Фрэнк Дж. Селки Мемориал Трофи () — приз, ежегодно вручаемый игроку Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) за благородство и добропорядочность на льду.

Первый раз был вручён чемпиону Западного дивизиона в сезоне 1969/70. Назван в честь Фрэнка Селки, бывшего генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», девятикратного обладателя Кубка Стэнли (6 с «Монреалем», 3 с «Торонто»).

Победители
Выделены игроки так же получавшие в этом сезоне трофей Джентльмен года CHL.

См. также
 Джентльмен года CHL
 Уильям Хэнли Трофи (OHL)
 Брэд Хорнанг Трофи (WHL)
 Фрэнк Дж. Селки Трофи – приз лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека